Konie – wieś w woj. mazowieckim.
 Konie – kolonia w woj. zachodniopomorskim.

 Konie – dawna gmina wiejska istniejąca do 1954 roku w woj. warszawskim.
 Jezioro Konie – jezioro w woj. zachodniopomorskim.

Zobacz też 
 Koń – strona ujednoznaczniająca.